Carlos Amadeo de Saboya (París, 12 de abril de 1624-París, 30 de julio de 1652), fue un magnate y líder militar francés y duque de Nemours. Fue el padre de María Juana Bautista de Saboya-Nemours y de la reina de Portugal María Francisca de Saboya-Nemours.

Vida 
Era el hijo menor de Enrique I de Saboya-Nemours y Ana de Lorena. Era hermano de Luis de Saboya-Nemours

Sirvió en el Ejército de Flandes en 1645 y en el siguiente año comandó a la caballería ligera en el sitio de Kortrijk. En 1652 tomó parte en la guerra de la Fronda, y luchó en Bleneau y en Faubourg St. Antoine, donde fue herido. Él fue asesinado a tiros el mismo año en un duelo, por su cuñado, Francisco de Borbón-Vendôme.

Enrique II de Saboya-Nemours, hermano de Carlos Amadeo, quien había tenido viejas glorias como Arzobispado de Reims, se retiró de las órdenes con el fin de sucederlo como duque de Nemours.

Matrimonio y descendencia 
Se casó el 11 de julio de 1643 en el Louvre, Isabel de Borbón-Vendôme, hija de César de Vendôme, el hijo ilegítimo del rey Enrique IV de Francia y su amante, Gabrielle d'Estrées. Su madre era la rica heredera, Francisca de Lorena (1592-1669), hija de Felipe Manuel de Mercoeur y prima de Nicolás Francisco de Lorena. Carlos Amadeo tuvo dos hijas y tres hijos. Sólo sus 2 hijas sobrevivieron:

María Juana Bautista de Saboya-Nemours(1644-1724): casada con Carlos Manuel II de Saboya en 1665, con descendencia.
María Francisca de Saboya-Nemours (1646-1683), se casó con el rey Alfonso VI de Portugal en 1666 y después con el hermano menor de Alfonso, Pedro II de Portugal, regente de Portugal, con descendencia.
 Jose (1649).
 Francisco (1650).
 Carlos Amadeo (1651).
Su nieta, Isabel Luisa de Portugal era la presunta heredera al trono de Portugal y Princesa de Beira, y su nieto Víctor Amadeo II de Saboya se convirtió en rey en 1712 de la isla de Sicilia y en 1720 se convirtió en rey de Cerdeña. Los descendientes de Víctor Amadeo II se representan en la actualidad, en casi la totalidad de las familias reales católicas de Europa.

Fue enterrado en la catedral de Notre Dame d'Annecy en Annecy, la capital del ducado de Nemours.

Referencias

Enlaces externos 

Carlos Amadeo
Nacidos en París
Carlos Amadeo
Fallecidos en París
Nobles de Francia del siglo XVII